Sopatros (en grec ancien ) est le nom de plusieurs personnes ayant vécu en Grèce antique :

Littérature 
 Sopatros de Paphos, poète comique de la fin du  s. et du début du  s. av. J.-C., auteur d'écrits parodiques et burlesques.
 Sopatros d'Apamée, sophiste du , disciple de Jamblique.
 Sopatros le jeune, dit d'Apamée ou d'Alexandrie, sophiste auteur d'extraits historiques (eklogoi), qui aurait vécu vers le .

Religion 
 Sopater de Bérée, disciple de l'apôtre chrétien Paul de Tarse (cité dans Ac 20:4).

Histoire militaire 
 Sopatros, un général de Philippe V de Macédoine allié des Carthaginois et capturé par les Romains pendant la deuxième guerre punique.